NDG steht für:
 Niedersächsisches Deichgesetz
 Nachrichtendienstgesetz der Schweiz
 Deggendorf Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Qiqihar Sanjiazi Airport (IATA-Code), Qiqihar, Provinz Heilongjiang im Norden Chinas

ndg steht für:
 Ndengereko (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Ndengereko in Pwani, Tansania

Abkürzung